Clare steht für:

 Clare (Familie), ein anglonormannisches Adelsgeschlecht
 Clare College der Universität Cambridge 

Clare ist der Familienname folgender Personen:
 Alan Clare (1921–1993), britischer Jazz- und Unterhaltungsmusiker
 Alex Clare (* 1985), britischer Singer-Songwriter
 Benjamin Alan Lucien Clare (1938–2010), jamaikanischer Diplomat
 Cassandra Clare (eigentlich Judith Rumelt; * 1973), US-amerikanische Fantasy-Autorin
 Diane Clare (1938–2013), britische Schauspielerin
 Dustin Clare (* 1982), australischer Filmschauspieler
 Etienne Clare (1901–1975), Schweizer Maler und Grafiker
 Eva Clare (1884–1961), kanadische Pianistin und Musikpädagogin
 Fernand Clare (1911–1971), französischer Jazzmusiker
 George Clare (Maler) (1835–1890), britischer Maler
 George Clare (1920–2009), britischer Journalist
 Johann Clare († 1344), Bischof von Samland
 Johann Christoph Clare (1692–1743), Pastor und Literat in Otepää
 John Clare (1793–1864), englischer Dichter 
 Kenny Clare (1929–1984), britischer Jazz-Schlagzeuger
 Mary Clare (1894–1970), britische Schauspielerin
 Michel Clare (1927–2008), französischer Mittelstreckenläufer und Sportjournalist
 Rob Clare (* 1983), englischer Fußballspieler
 Sean Clare (* 1996), englischer Fußballspieler

Clare heißen folgende geographische Objekte:
 County Clare, Grafschaft in der atlantischen Mid-West Region, Irland
 Clare County, Verwaltungseinheit in Michigan, Vereinigte Staaten
 Clare Island, Insel vor der irischen Westküste (County Mayo)
 River Clare, Fluss in Irland (Countys Mayo und Galway)
 Clare Valley, ein Weinanbaugebiet in South Australia
 Clare Valley (St. Vincent und die Grenadinen), Ort auf St. Vincent und die Grenadinen
 Clare Range, Gebirgskette im Viktorialand, Antarktika

Orte:
 Clare (South Australia), eine Stadt im Clare Valley, South Australia
 Clare (Illinois), Ort in den Vereinigten Staaten
 Clare (Indiana), Ort in den Vereinigten Staaten
 Clare (Iowa), Ort in den Vereinigten Staaten
 Clare (Kansas), Ort in den Vereinigten Staaten
 Clare (Kentucky), Ort in den Vereinigten Staaten
 Clare (Louisiana), Ort in den Vereinigten Staaten
 Clare (Michigan), Ort in den Vereinigten Staaten
 Clare (New York), Ort in den Vereinigten Staaten
 Clare (Ohio), Ort in den Vereinigten Staaten
 Clare (Oxfordshire), Ortschaft in England, Vereinigtes Königreich
 Clare (Suffolk), Ortschaft in England, Vereinigtes Königreich

Siehe auch:
 de Clare, Saint Clare
 Claer, Clair, Claire, Clarée
 Glare
 Klare
 Klär